Isaac Brock (officier) (1769-1812), een Brits officier
 Isaac Brock (artiest) (1975), een Amerikaans artiest